The Call of the Soul – film del 1916 da una storia di Alexandra Phillips-Fahrney
The Call of the Soul – film del 1919 diretto da Edward J. Le Saint